Municipio de Easton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Easton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Easton (condado de Leavenworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Leavenworth.
 Municipio de Easton (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.